Орља може да се односи на:
 Орља (Пљевља), насеље у општини Пљевља у Црној Гори са 96 становника
 Орља (Пирот), насеље у општини Пирот у Пиротском округу (Србија) са 75 становника